Графиня де Монсоро — це назва хуждожнього твору (роману) та художніх фільмів:
 Графиня де Монсоро — історичний роман Александра Дюма-батька;
 Графиня де Монсоро (1913, Франція) — французький фільм 1913 року режисера .
 Графиня де Монсоро (1923, Франция) — французький фільм 1923 року режисера .
  Графиня де Монсоро — французький міні-серіал 1971 року режисера .
  Графиня де Монсоро — російський телесеріал 1998 року за мотивами роману.
 «Графиня де Монсоро» (2008, Франція) — французький драматичний фільм у двох частинах режисера  кінокомпанії «France 2».

Примітки